Sunzi peut faire référence à : 
 Sun Tzu / Sun Zi, général chinois du  (544–496 av. J.-C.).
 Sun Zi (mathématicien), mathématicien chinois.
 Sunzi Suanjing,  traité mathématique chinois.

Voir aussi